

Wydarzenia 

 Ptolemeusz przeniósł stolicę Egiptu z Memfis do Aleksandrii
 Antygon Jednooki zawarł pokój z pozostałymi diadochami
 władca Syrakuz, Agatokles, najechał kartagińskie posiadłości w Afryce Północnej